Das Gelbe vom Ei steht für:

 Das Gelbe vom Ei (Hitparade), jährliche Osterhitparade des Senders Radio ffn (ab 1991)
 Das Gelbe vom Ei, Musikalbum von Schönheitsfehler (Band) (1995)
 Das Gelbe vom Ei (Film), deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (1999) 
 Wer kann, der kann! USA, US-amerikanische Kochsendung des Video-on-Demand-Anbieters Netflix

Siehe auch: